

Organisatie 
 Algemene Belgische Persbond
 Association Belgo-Palestinienne
 Stichting Pensioenfonds ABP

Overige 
 Alternating bit protocol
 Adblock Plus